Sofja Giennadjewna Jewdokimowa, ros. Софья Геннадьевна Евдокимова (ur. 27 listopada 1996 w Togliatti) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych. Uczestniczka mistrzostw Europy, dwukrotna wicemistrzyni zimowej uniwersjady (2017, 2019) oraz brązowa medalistka mistrzostw Rosji (2019).

Osiągnięcia 
Z Jegorem Bazinem

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019
Ludzie urodzeni w Togliatti
Urodzeni w 1996